Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Hobart International 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyně titulu Španělka Garbiñe Muguruzaová zvolila místo účasti v Hobartu start na paralelně probíhajícím Apia International Sydney.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená britská tenistka Heather Watsonová, která v něm porazila americkou kvalifikantku Madison Brengleovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Na okruhu WTA Tour si tak z druhého singlového finále připsala druhý titul.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2015
Tenis v Austrálii v roce 2015